Francesco Pellegrino – compositore e direttore di banda italiano
 Francesco Pellegrino – cestista italiano
 Francesco Pellegrino – attore italiano